Botrucnidiferidae är en familj av koralldjur. Botrucnidiferidae ingår i ordningen cylinderrosor, klassen Anthozoa, fylumet nässeldjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Botrucnidiferidae 22 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Cylinderrosor
Botrucnidiferidae